Finalen om Europamesterskabet i fodbold 1964 var den 2. finale siden turneringens etablering i 1960. Den blev spillet den 21. juni 1964 på Santiago Bernabéu i Spaniens hovedstad Madrid, og skulle finde vinderen af Europamesterskabet i fodbold 1964. De deltagende hold var værtsnationen  og de regerende mestre fra . Spanien vandt 2-1.

Det var Spaniens første EM-finale. Sovjetunionen havde ved turneringen i 1960 også spillet sig frem til finalen, hvor de vandt over . Spanien havde kvalificeret sig til finalen med en 2-1 sejr over  i semifinalen, der først blev besejret efter forlænget spilletid, da den ordinære kamp var endt 1-1. Sovjet var kommet i finalen efter en sejr over  på 3-0.

Kampen blev ledet af den engelske dommer Arthur Holland.

Kampen

Detaljer 

{| width=92% |
|-

Eksterne henvisninger 
 Europamesterskabet 1964  på UEFAs hjemmeside

Referencer 

Finalen
1964 - Finalen
Spaniens fodboldlandshold
Sovjetunionens fodboldlandshold
Sport i Madrid